Мисс Интернешнл 1993 () — 33-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 9 октября 1993 года в Токио (Япония), который выиграла Агнешка Пачалко из Польши.

Награды

Специальные награды

Участницы 

  — Назарена Ванеса Гонсалес Альмада (Universe 97)
  — Моника Анн Лизаут
  — Сильвия Кронбихлер
  — Кристель Роеландтс (Universe 94)
  — Мария Кристина Тондельи
  — Татиана Паула Алвеш
  — Кати Саэнс Эррера
  — Лаура Одио Салас (World 93)
  — Метте Мария Сальто (Europe 93)
  — Арлен Улла Каарина Котала
  — Мэри-Анн Ноэль Контрат
  — Катя Мордарски
  — Клэр Элизабет Смит (1st RU World 92)
  — Елена Кристос Забака
  — Диана Гальван (Universe 93)
  — Тереза Виктория Тилли
  — Ширли Антуанет Богард
  — Мириам Лисет Сапата Годой
  — Мидди Йу Сию-По
  — Пооха Батра
  — Дебора Ханниган
  — Анат Элимелех
  — Масаё Сибасаки
  — Чан Ын-ён
  — Наталия дос Сантос (Universe 93; SF Europe 93)

  — Мелисса Джоанн Портелли
  — Мария Кристина Аркос Торрес
  — Лаура Денис Мэйссон
  — Моник Лоррэйн Джоэль
  — Ида Патрисия Дилан (Universe 92)
  — Таина Кастро Билиу
  — Исмина Исабель Веласкес
  — Шила Мэй Капили Сантарин
  — Агнешка Пачалко
  — Анабела Пачеку Кентену
  — Бренда Эстер Роблес Кортес (Universe 94)
  — Ильмира Шамсутдинова (1st RU Europe 93; Top 6 Universe 96)
  — Тери Су Лиан Тан
  — Кэрин Майтанова (World 94)
  — Ана Пьедадо Гальван Малагон
  — Анна Хофвенстам
  — Шанталь Хедигер
  — Супасири Паяксири
  — Ханде Казанова
  — Наталья Викторовна Романенко
  — Линетт Джонен МакФи
  — Фабиола Моника Рита Спиталь Баямонте

См. также 
 Мисс Мира 1993
 Мисс Вселенная 1993

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 1993

Мисс интернешнл
События 9 октября
Октябрь 1993 года
1993 год в Японии
История Токио